Antípatre (en ; en ) és el nom dels següents personatges:
 Antípater (regent de Macedònia) (397-), general macedoni, regent de Macedònia a la mort d'Alexandre i pare de Cassandre
 Antípatre I de Macedònia, rei de Macedònia (297-)
 Antípatre II Etèsies, rei de Macedònia ()
 Antípatre de Cirene (), filòsof grec de l'escola cirenaica
 Antípatre de Tars (), filòsof estoic grec
 Luci Celi Antípatre (180-), jurista i historiador romà
 Antípatre de Sidó (), poeta grec
 Antípatre d'Idumea (113-), governador de Judea i pare d'Herodes el Gran
 Antípatre de Tir (), filòsof estoic grec
 Antípatre de Tir (), filòsof estoic grec
 Antípatre de Derbe (), tirà de Derbe
 Antípatre (46-), fill gran d'Herodes el Gran
 Antípatre (), metge grec
 Antípatre de Tessalònica (), poeta grec
 Antípatre de Roma (), metge grec
 Eli Antípatre (), sofista i retòric grec
 Antípatre de Bostra (), bisbe de Bostra
 Antípatre, astrònom grec de data incerta
 Antípatre d'Acant, escriptor grec de data incerta.

Referències